iluzja – w psychologii
 efekt iluzjonistyczny
 Iluzja (film 2004)
 Iluzja (film 2013)
 Złudzenie optyczne
 Iluzja – amerykański serial telewizyjny
 Iluzja - utwór zespołu pochodzący z debiutanckiej płyty IRA